Trois navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Canberra, d'après la ville Canberra, capitale de l'Australie :
 le , un croiseur de la , entré en service en 1928 et coulé le , à l'issue de la bataille de l'île de Savo ;
 la , la première frégate de la , en service entre 1981 et 2005 ;
 le , est un  de la , sister-ship du , en service depuis 2014.

Voir aussi 
 le , un paquebot australien lancé en 1961, qui a servi comme transport de troupes pendant la guerre des Malouines, et démoli en 1997 ;
 l', un croiseur américain de la , en service entre 1943 et 1970. Ce navire, nommé en l'honneur du  est le seul de l'US Navy à porter le nom d'une capitale étrangère.

Canberra